Santorio ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Antonio Santorio († 1589), Erzbischof von Santa Severina und Erzbischof von Acerenza und Matera
 Giulio Antonio Santorio (auch Santori; 1532–1602), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Santorio Santorio (1561–1636), italienischer Mediziner und Physiologe
Siehe auch:
 Santoro